Az 566-os jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Cegléd, termálfürdő között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2468-as járat 2016. december 11-étől 565-ös és 566-os jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon közlekedő 565-ös busz nincsen feltüntetve.

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||12
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||11
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||10
|align=left|
|-
|∫|| ||9
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Szőlő utca||8
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, Keverőüzem||7
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Csalogány utca||6
|
|-
|6|| Cegléd, kökény utca||5
|
|-
|7|| Micsinai ház||4
|
|-
|8|| Balogh tanya||3
|
|-
|9|| Szeszfőzde||2
|
|-
|10|| Gyarmati tanya||1
|
|-
|11|| Cegléd, termálfürdővégállomás||0
|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak